Deseine peut désigner :

Patronyme 

 Claude-André Deseine (1740-1823), sculpteur français ;
 Louis Pierre Deseine (1749-1822), sculpteur français ;
 Trish Deseine (1964-), auteure irlandaise de livres culinaires ;
 Valérie Deseine (?-), monteuse française.